

 Hoorn (muziekinstrument), een blaasinstrument
 Hoorn (toeter), hulpmiddel voor slechthorenden
 Hoorn (akoestiek), de hoorn als akoestische transformator
 Hoorn (anatomie), een lichaamsdeel van sommige dieren
 Hoorn (materiaal), een harde stof waaruit bijvoorbeeld nagels en hoorns bestaan
 Hoorn (landvorm), een landvorm, meer bepaald een spitse bergtop (ook horn)
 Hoornantenne, de hoorn als hoogfrequente versterker
 Telefoonhoorn, het spraak- en luistergedeelte van een telefoon

Hoorn als plaatsnaam

Nederland 

 Hoorn (Noord-Holland), stad en gemeente in Noord-Holland
 Hoorn (Terschelling), dorp op het eiland Terschelling
 Hoorn (Alphen aan den Rijn), buurtschap in de gemeente Alphen aan den Rijn
 Hoorn (Westerwolde), gehucht in de gemeente Westerwolde
 Hoorn (Heerde), buurtschap in de gemeente Heerde
 Oude naam voor Horn (Limburg) 
 graafschap Horn in de gemeente Haelen

Chili 

 Kaap Hoorn, punt in Zuid-Amerika vernoemd naar het Noord-Hollandse Hoorn

Schepen 
 Hoorn (schip), De Hoorn is een van de schepen waarmee Jacob le Maire de reis ondernam tijdens welke bovengenoemde Kaap Hoorn werd ontdekt
 Nieuw Hoorn (schip, 1618) - een Nederlands spiegelretourschip onder schipper Willem Bontekoe 
 De Hoorn (schip, 1961) - Veerpont tussen Maasluis en Rozenburg
 Nedlloyd Hoorn (schip, 1979) - containerschip

Overige 

 Filips van Montmorency, Graaf van Hoorn (1524-1568)
 Johannes Hoorn, gereformeerd predikant te Grootegast
 De Hoorn van Afrika, een schiereiland aan de uiterste oostpunt van Afrika
 Hoorns (boek), een fantasyroman

Zie ook 

 Den Hoorn (doorverwijspagina)
 Horn (doorverwijspagina)